2. ŽNL Koprivničko-križevačka u sezoni 2016./17. predstavlja 2. rang županijske lige u Koprivničko-križevačkoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  Sudjelovalo je 14 klubova, a ligu je osvojio Ferdinandovac.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)

Unutarnje poveznice 
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka
 1. ŽNL Koprivničko-križevačka 2016./17. 
 3. ŽNL Koprivničko-križevačka 2016./17.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Koprivničko-križevačke županije
 2. ŽNL Koprivničko-križevačka

Izvori 
 ŽNS Koprivničko-križevački, 2. ŽNL Koprivničko-križevačka, pristupljeno 7. lipnja 2017. 
 drava.info, FOTO: DRUGA ŽNL Spasili se Reka i Viktorija, Tehnika uvjerljiva protiv GOŠK-a, objavljeno 4. lipnja 2017., pristupljeno 7. lipnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 6. rang - 2. ŽNL
  

2016-17
Koprivničko-križevačka-2